Différents sujets partagent le nom Dora :

Prénom 
 Prénom féminin d'origine grecque (voir , , , , Doralice), abréviation du nom grec  ; il est fêté le 11 février.
 Prénom féminin d'origine arabe signifiant « perle rare » (en ).

Histoire 
 Dora fut un camp de concentration allemand, dépendant du camp de Buchenwald, pendant la Seconde Guerre mondiale.
 En Norvège, Dora était une base sous-marine allemande, construite à Trondheim, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymes 
 Au Liban, Dora est une localité du caza du Metn en banlieue Est de Beyrouth
 Aux États-Unis, Dora est une ville de l’Alabama.
 Aux États-Unis, Dora est une ville du Nouveau-Mexique.
 En Irak, Dora est un quartier assyrien de Bagdad.
 Au Burkina Faso, Dora est une commune située dans le département Bondokuy.
 Au Cameroun, Dora est un village situé dans l'arrondissement d'Ekondo-Titi.
 Le lac Dora est un lac d'Australie-Occidentale.

Hydronyme 
Les deux noms de ces rivières alpines italiennes donnés sont d'origine celtique (gauloise)
Dora Riparia, francisée sous le nom de Doire Ripaire.
Dora Baltea, ou Doire Baltée.

Personnalités 
 Dora Gerson (1899–1943), une comédienne de film muets et chanteuse de cabaret allemande. 
 Dora Maar (Henriette Theodora Markovitch) est une des épouses de Picasso.
 Dora Wasserman (1919-2003), une femme de théâtre d'Ukraine.
 Dora, Ida Bauer, est, en psychanalyse, un célèbre cas d'hystérie décrit par Sigmund Freud.
 Dora Bakoyannis, une femme politique grecque, maire d'Athènes de 2002 au .
 Josefine Dora (1867-1944), une actrice et chanteuse d'opérette autrichienne.
Dora Sakayan (1931-), arménologue canadienne.

Cinéma 
 Dora est un film de Frank Powell de 1912.
 Dora est un film de Travers Vale de 1915.

Théâtre 
 Les Dora Mavor Moore Award sont, au Canada, des récompenses décernées dans le domaine du théâtre.
 Dora Doulebov est un personnage de la pièce Les Justes, d'Albert Camus. Elle fut jouée pour la première fois par Maria Casarès, en 1949, dans une mise en scène de Paul Oettly.

Animation 
 Dora Marquez est un personnage pour enfants imaginé par Nickelodeon , elle est présente d’abord dans Dora l'exploratrice puis dans Dora et ses amis.

Armement 
 Dora, un canon allemand.

Autres usages 
 Dora est l'acronyme pour la Déclaration de San-Francisco sur l'évaluation de la recherche (San Francisco Declaration on Research Assessment ; DORA)
 DORA (Digital Operational Resilience Act) est un projet de réglement européen .

Notes et références 

Homonymie de toponyme